|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2007 vond plaats van 21 tot en met 26 mei 2007 in de Turkse stad Istanboel. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Shahar Peer was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Aravane Rezaï.

Het tweede reekshoofd, Jelena Dementjeva uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Française Aravane Rezaï, die gedurende de tweede set wegens een knieblessure moest afhaken. Dementjeva wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Istanboel op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Aljona Bondarenko en Anastasija Jakimava hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
 Bondarenko speelde samen met haar zus Kateryna. Dit team was als derde geplaatst, maar verloor meteen hun openingspartij van de latere winnaressen.
 Jakimava en haar landgenote Tatjana Poetsjek bereikten de halve finale. Daarin werden ook zij door de latere winnaressen uitgeschakeld.

De ongeplaatste Poolse zussen Agnieszka en Urszula Radwańska wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Chan Yung-jan en Sania Mirza in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Istanboel 2007
Istanboel